|-
| 177701 - || || 2 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 177702 - || || 4 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177703 - || || 4 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 177704 - || || 4 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 177705 - || || 6 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 177706 - || || 6 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177707 - || || 6 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177708 - || || 9 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 177709 - || || 6 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 177710 - || || 10 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 177711 - || || 9 d'abril de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 177712 - || || 12 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 177713 - || || 14 d'abril de 2005 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 177714 - || || 11 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177715 - || || 9 d'abril de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 177716 - || || 12 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177717 - || || 13 d'abril de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 177718 - || || 13 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 177719 - || || 11 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 177720 - || || 14 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177721 - || || 5 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177722 - || || 11 d'abril de 2005 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 177723 - || || 7 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177724 - || || 12 d'abril de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 177725 - || || 16 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177726 - || || 30 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177727 - || 2005 JP || 3 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177728 - || || 3 de maig de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 177729 - || || 3 de maig de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 177730 - || || 3 de maig de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 177731 - || || 4 de maig de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 177732 - || || 4 de maig de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177733 - || || 4 de maig de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 177734 - || || 1 de maig de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177735 - || || 3 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177736 - || || 3 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177737 - || || 3 de maig de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 177738 - || || 4 de maig de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 177739 - || || 6 de maig de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 177740 - || || 6 de maig de 2005 || Haleakala || NEAT
|-
| 177741 - || || 8 de maig de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 177742 - || || 8 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177743 - || || 8 de maig de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 177744 - || || 4 de maig de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 177745 - || || 8 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 177746 - || || 4 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 177747 - || || 4 de maig de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177748 - || || 4 de maig de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177749 - || || 7 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177750 - || || 8 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177751 - || || 8 de maig de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 177752 - || || 9 de maig de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 177753 - || || 8 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177754 - || || 8 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 177755 - || || 11 de maig de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177756 - || || 11 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177757 - || || 11 de maig de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177758 - || || 11 de maig de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177759 - || || 12 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 177760 - || || 12 de maig de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 177761 - || || 10 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177762 - || || 11 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 177763 - || || 11 de maig de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177764 - || || 12 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 177765 - || || 12 de maig de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 177766 - || || 12 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177767 - || || 13 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177768 - || || 13 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177769 - || || 13 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 177770 - || || 8 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 177771 - || || 10 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 177772 - || || 8 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 177773 - || || 12 de maig de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 177774 - || || 16 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177775 - || || 16 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 177776 - || || 18 de maig de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 177777 - || || 18 de maig de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177778 - || || 19 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 177779 - || || 18 de maig de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 177780 - || || 29 de maig de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 177781 - || || 22 de maig de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 177782 - || || 3 de juny de 2005 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 177783 - || || 2 de juny de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 177784 - || || 2 de juny de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 177785 - || || 5 de juny de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 177786 - || || 5 de juny de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 177787 - || || 6 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177788 - || || 8 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177789 - || || 8 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177790 - || || 5 de juny de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 177791 - || || 8 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177792 - || || 8 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177793 - || || 6 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177794 - || || 8 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177795 - || || 9 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177796 - || || 10 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177797 - || || 11 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177798 - || || 13 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 177799 - || || 13 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 177800 - || || 11 de juny de 2005 || Catalina || CSS
|-
|}

7